Ḥaramayn (, duale del sostantivo/aggettivo arabo Ḥaram, col significato di "I due santuari"), è l'espressione usata dai musulmani per indicare le due Città Sante islamiche di La Mecca e Medina. 

Il termine venne anche usato per riferirsi, in epoca mamelucca, alle due città di Gerusalemme (Quds) e di Hebron, in considerazione della loro santità, nel sentire comune degli Arabi palestinesi

Fu altresì impiegato per indicare l'Imām al-Ḥaramayn ʿAbd al-Malik b. Yūsuf al-Juwaynī (1028–1085), un sunnita sciafeita, apprezzato studioso di ḥadīth e Kalām;
È impiegato per indicare la saudita Fondazione al-Ḥaramayn (), ufficialmente dedita alla beneficenza ma bandita per le accuse rivoltele dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, per essere in "diretto contatto" con Osama bin Laden;
Il termine si può riferire pure alla cosiddetta "Provincia di al-Ḥaramayn", o "Provincia dei Due Luoghi Santi", costituita dal gruppo gihadista dell'ISIS

Note

Voci correlate 
 Custode delle due Sacre Moschee
 Harām

Espressioni comuni della lingua araba
Lessico islamico